Il Trionfo – enciclica di papa Pio VII del 1814
 Il trionfo – film muto del 1924 diretto da Cecil B. DeMille

Pagine correlate 
Trionfo (disambigua)